Franzosenturm bezeichnet:

 das Brückentor/ Kodekarre in Hettstedt, siehe Hettstedt#Bauwerke
 das Wahrzeichen von Leimen, einen Teil der ehemaligen Stadtbefestigung, siehe  Leimen (Baden)#Bauwerke
 den Wasserturm in Radebeul